Estádio Municipal Robério Mauro é um estádio de futebol de Abaíra (Bahia).

Referências

Ver Também
 Lista de estádios de futebol do Brasil
 Lista de estádios de futebol da Bahia

Robério Mauro
Fundações na Bahia em 2006
Roberio Mauro